Праздник непослушания:

 «Праздник непослушания» — повесть-сказка советского писателя Сергея Михалкова.
 «Праздник непослушания» — советский кукольный полнометражный фильм-сказка с элементами игрового кино (Юлиан Калишер, 1977).